Andon steht für:

 Andon (Alpes-Maritimes), französische Gemeinde
 Andon (Fluss), Nebenfluss der Maas in Frankreich
 Andon (Laterne), traditionelle japanische Laterne
 Andon (Prozessoptimierung), Methode des Visual Management

Siehe auch:
 Anthon (Begriffsklärung)
 Anton